, также известный как «Соглашение Ли-Ито» — это договор между Японской империей и империей Цин, подписанный после продолжительных переговоров 18 апреля 1885 года в городе Тяньцзинь Ли Хунчжаном (с китайской стороны) и Ито Хиробуми (с японской стороны). Вслед за подавлением переворота года Обезьяны в Корее в декабре 1884 года, напряженность между Китаем и Японией по поводу внешнего влияния на Корейском полуострове возросла до предела.

Предпосылки

Восстание в Сеуле 
После заключения мирного договора на Канхвадо в 1876 году, Япония усилила попытки установить своё господство в Корее. Летом 1882 года в корейской столице вспыхнуло восстание солдат столичных правительственных войск старого образца, которым задолжали жалованье рисом за 13 месяцев. Солдатское восстание охватило весь Сеул. К нему присоединились и горожане. Восстание было через 3 дня подавлено расквартированным в Сеуле китайским гарнизоном, в ходе восстания здание японской дипломатической миссии было сожжено и свыше 40 японцев — убито.

С одной стороны, японцы, желая получить компенсацию за причиненный ущерб, начали снаряжать военную экспедицию в Корею. С другой — и это сыграло решающую роль — на арену событий вышел Китай. Китай, воспользовавшись тем, что часть китайских войск так и осталась рассквартированной в Корее, а также имея в виду новую прокитайскую ориентацию королевского двора, вынудил Корею в сентябре 1882 г. подписать неравноправный торговый договор, во многом напоминавший корейско-японский и корейско-американский договоры, который в официальных прокламациях именовался «правилами о торговле».

«Правила о торговле» 
Согласно этому договору китайские подданные, совершившие преступление на территории Кореи, должны были судиться китайскими коммерческими агентами, в то время как корейцы, совершившие преступление в Китае, — в соответствии с китайскими законами (ст. 2). Договор предоставлял многочисленные привилегии китайским торговцам на территории Кореи. Кроме того, Китай стал активнее контролировать внутреннюю ситуацию в Корее: для создания в Корее армии нового образца были присланы китайские военные инструкторы. Таким образом, начиная с 1882 года не только Япония, но и Китай стал выступать в роли державы, имеющей новые интересы в Корее, связанные с развитием товарно-денежных отношений.

Договор в Инчхоне 
Японское правительство направило в Инчхон десант — в конце августа 1882 года к Инчхону подошла японская эскадра в составе четырёх военных и трех транспортных кораблей. Японский посланник Ханабуса Ёситада получил приказ добиться от корейского правительства компенсации за ущерб, понесенный японской стороной во время мятежа военных, а также потребовать передачи Японии восточного (значительно удаленного от корейских берегов) острова Уллындо и южного острова Коджедо.

В итоге 30 августа 1882 года в селении Чемульпхо, определенном как место компактного проживания иностранцев, ведущих свои дела в порту Инчхон, был подписан второй корейско-японский договор. Согласно договору, Корея обязалась выплатить Японии в качестве компенсации 500 тысяч иен, разрешить Японии держать войска в своей корейской дипломатической миссии для её охраны, расширить границы свободного передвижения японских подданных по территории Кореи.

Переворот 4 декабря 
4 декабря 1884 года корейские реформаторы во главе с Ким Оккюном совершили в Сеуле государственный переворот. Несмотря на то что в Японии с сочувствием относились к корейской партии реформ, прокитайская ориентация большинства королевского двора не давала возможности предоставить заем с надеждой на его возвращение. Воодушевлённые успехом японской модернизации, и используя японскую поддержку, корейские реформаторы устроили переворот с целью инициировать аналогичные реформы в Корее. Через 2 дня китайские войска свергли реформаторов и изгнали из Сеула помогавшим восставшим японцев.

После разгрома партии реформ в Корее осталось 3-тысячное китайское войско под командованием генерала Юань Шикая (1859—1916). В начале 1885 года в Корее также были расквартированы два батальона японских войск для обеспечения безопасности японских граждан в Корее. События поставили Японию и Китай на грань вооруженного конфликта. В этой обстановке и был подписан договор в Тяньцзине.

После неудачной попытки осуществить в Корее государственный переворот японское правительство решило прибегнуть к дипломатическим средствам для утверждения своего господства над Кореей. Цинский Китай, чьи войска ещё находились на Корейском полуострове, также попытался сохранить и усилить своё влияние над Кореей путём дипломатии, поэтому обе стороны попытались урегулировать свои противоречия за столом переговоров.

Подписание договора 
Два крупных японских дипломата — Иноуэ и Ито, были направлены — первый в Сеул и второй в Тяньцзинь, чтобы предъявить японские претензии к Корее и одновременно «урегулировать» корейский вопрос с Китаем. Переговоры, которые Ито вёл в Тяньцзине с Ли Хунчжаном, и привели к заключению японо-китайского договора.

Согласно договору:
 Обе стороны договаривались вывести свои войска из Кореи в течение четырёх месяцев после подписания конвенции. Соглашение обязывало обе стороны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Кореи.
 Корейскому правителю Коджону рекомендовано было создать собственную армию, причём необходимо было нанять инструкторов из третьей страны для обучения армии.
 Обе стороны договаривались не посылать войска в Корею без предварительного уведомления друг друга. Сторона, имеющая намерение ввести в Корею войска для подавления беспорядков, должна была предварительно известить другую сторону об этом, причём после выполнения своих задач войска подлежали немедленной эвакуации.

Таким образом, стараниями Ито вопрос о китайском сюзеренитете над Кореей был в тексте конвенции был тщательно обойдён, и преимущества Китая в Корее были фактически сведены на нет.

Последствия 
Договор прекращал вассальную зависимость (садэ кёрин) Кореи от Китая. По сути, договор превратил Корею в совместный протекторат Японии и Цинского Китая. Таким образом, Япония, добившаяся «равноправия» с Китаем в подчинении Кореи, сделала шаг к аннексии последней. Несмотря на продолжительные переговоры, договор не являлся сдерживающим фактором для обеих сторон. Его нарушение китайской стороной привело к новой вехе в японо-китайской конфронтации за обладание Кореей — японо-китайской войне 1894—1895 годов.

В 1894 году, в связи с происходившим в Корее антиправительственным восстанием Тонхак Китай, по просьбе корейского правительства ввёл свои войска в Корею. Япония под предлогом нарушения Китаем конвенции оккупировала ряд корейских портов и окрестностей столицы. Но и после того, как восстание в основном было подавлено, Япония не вывела своих войск, заявила о непризнании китайского сюзеренитета над Кореей, навязала ей договор о союзе. В ночь на 23 июля японскими войсками в Сеуле был организован правительственный переворот. Новое правительство 27 июля обратилось к Японии с «просьбой» об изгнании китайских войск из Кореи. 26 августа Япония заставила Корею подписать договор о военном союзе, согласно которому Корея «доверяла» Японии изгнание китайских войск со своей территории.

Примечания 

1880-е годы в Корее
Китайско-японские отношения
Международные договоры Китая
Международные договоры Японии
1885 год в праве
Международные договоры XIX века
Апрель 1885 года